Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel Taipei WTA Ladies Open) van 2015 vond plaats van 16 tot en met 22 november 2015 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Vitalia Djatsjenko was haar titel niet komen verdedigen. Het vierde reeks­hoofd, Tímea Babos uit Hongarije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Japanse Misaki Doi in twee sets. Babos wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Taipei op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds 2012. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi. De Belgische Kirsten Flipkens was als vijfde geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares. Haar landgenote Elise Mertens bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters Chan Hao-ching en Chan Yung-jan hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Het eerste reekshoofd, Han Xinyun en Zhang Kailin, bereikte de halve finale; daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen. Het ongeplaatste Japanse koppel Kanae Hisami en Kotomi Takahata won het toernooi – zij versloegen in de finale het als derde geplaatste duo Marina Melnikova en de Belgische Elise Mertens in twee sets. Het was hun beider eerste WTA-titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Taipei 2015
Taipei